Maupertuis oder Maupertus bezeichnet:

 Nouaillé-Maupertuis, eine Gemeinde im Département Vienne der französischen Region Nouvelle-Aquitaine
 Schlacht bei Maupertuis, eine der bedeutendsten Schlachten des Hundertjährigen Kriegs 
 Maupertuis (Manche), eine Gemeinde im Département Manche der französischen Region Normandie
 Maupertus-sur-Mer, eine Gemeinde im Département Manche der französischen Region Normandie
 Maupertuis (Mondkrater), benannt nach Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
 (3281) Maupertuis, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 die Menhire von Maupertus-sur-Mer 

Maupertuis ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759), französischer Mathematiker, Geodät und Astronom

Siehe auch:
 Malpertuis (französisch: Maupertuis)